

Der Kreis Lenti ( Lenti járás) ist ein Kreis im Nordwesten des südwestungarischen Komitats Zala. Er grenzt im Osten an den Kreis Zalaegerszeg und im Süden an den Kreis Letenye. Im Norden bildet der Kreis Körmend (Komitat Vas) die Grenze. Im Westen bilden elf Gemeinden die Staatsgrenze zu Slowenien.

Geschichte 
Der Kreis ging während der ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 aus dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Lenti kistérség) hervor. 3 der 51 Gemeinden wechselten damals in den östlicher gelegenen Kreis Zalaegerszeg.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Lenti hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 398 Einwohnern auf einer Fläche von 13,00 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des drittgrößten Kreises ist die niedrigste im Komitat. Der Kreissitz befindet sich in der einzigen Stadt, Lenti, nahezu im Zentrum des Kreises gelegen. 

* Grenzgemeinde zu Slowenien

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Lenti
Komitat Zala
Besiedelung des Einzugsgebiets Mur